Il termine Pecice, con grafie differenti, può riferirsi a diverse località:

Pěčice, comune della Repubblica Ceca nel distretto di Mladá Boleslav
Pečice, comune della Repubblica Ceca nel distretto di Příbram